Крепи

 Крепи́ — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Крепи́ — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Крепи́-ан-Валуа́ — коммуна во Франции, департамент Уаза.

 Кре́пи — село в Станично-Луганском районе Луганской области.

См. также 
 Крепь